

Aeronautica 
 Albatros D.II – biplano monomotore da caccia della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 dii – codice ISO 639-3 della lingua dimbong

Altro 
 Dii – tribù tracica
 DII – cinquecentodue nel sistema di numerazione romano